Sjöormen kan syfta på:

HMS Sjöormen (1941) – en svensk ubåt sjösatt 1941
HMS Sjöormen (Sor) – en svensk ubåt sjösatt 1967
Sjöormen (fontän) – en fontän av Axel Ebbe i centrala Trelleborg
 Sjöorm –  inom kryptozoologi ett vattenlevande djur som liknar en orm

Se även
Sjöormenklass